Árni Vilhjálmsson – calciatore islandese
 Hörður Vilhjálmsson – cestista islandese
 Matthías Vilhjálmsson – calciatore islandese
 Thor Vilhjálmsson – scrittore islandese